Ромио има више значења:
 Ромио (Колорадо)
 Ромио (Мичиген)